

Aziende

Serralunga srl è un'azienda italiana di arredamento con sede a Biella.

Città 

Serralunga d'Alba – comune italiano in provincia di Cuneo
Serralunga di Crea – comune italiano in provincia di Alessandria
Contado di Serralunga – è una frazione del comune di Cantarana (AT)

Orografia

Serra Lunga – catena montuosa abruzzese.